Welsh Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Welsh Presbyterian Church (Columbus, Ohio), NRHP-ID 80003003
 Welsh Presbyterian Church (Plana, South Dakota), NRHP-ID 95000776

Siehe auch:
 Presbyterian Church of Wales, reformierte Kirche in Wales